Ninguno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ninguno, Oaxaca, Villa de Zaachila, 
 Ninguno, Bocoyna, 
 Ninguno, Nuevo Casas Grandes, 
 Ninguno, Guerrero, Pilcaya,